Le Grand Prix Marcel Kint (en néerlandais : Grote Prijs Marcel Kint) est une course cycliste sur route masculine disputée depuis 1930 à Zwevegem, en Belgique, et fait partie de l'UCI Europe Tour depuis 2016. Classé en catégorie 1.2 en 2016 et 2017, il passe en catégorie 1.1 en 2018. Depuis 2018, l'épreuve est une des manches de la Coupe de Belgique sur route.

L'édition 2020 est annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Palmarès

Palmarès depuis 1980

Notes et références

Lien externe 
 

Compétition cycliste en Belgique
Compétition fondée en 1930
UCI Europe Tour